Разгар — кульминационный момент какого-либо события или явления.

Другое 
 Разгар — физико-химические изменения в металлических деталях огнестрельного оружия, которые возникают под действием пороховых газов.
 «Разгар» — первый полноценный студийный альбом российского хип-хоп- и регги- музыканта RasKar’а.

См. также 
 «Разгар лета» — американский телесериал.